Romanismo – forma di Cattolicesimo praticata dai membri della Chiesa cattolica romana
 Romanismo – tendenza pittorica ispirata alla pittura romana del tardo XVI secolo
 Romanismo – elemento linguistico romanzo in lingue non romanze
 Romanismo – elemento linguistico derivato dal dialetto romanesco